

Cinema
 Marty, vita di un timido (Marty) – film statunitense del 1955 diretto da Delbert Mann

Geografia
 Marty – census-designated place del Dakota del Sud

Persone
 André Marty (1886-1956) – politico e antifascista francese
 Anton Marty (1847-1914) – filosofo svizzero
 Charles Marty (1865–...) – schermidore francese
 Christian Marty (1946-2000) – aviatore e sportivo francese
 David Marty (1982) – rugbista a 15 francese
 Dick Marty (1945) – politico svizzero
 François Marty (1904-1994) – cardinale cattolico francese
 Silvia Marty (1980) – attrice, ballerina e cantante spagnola

Televisione
 Marty – serie televisiva comica britannica con Marty Feldman trasmessa dal 1968 al 1969